Cheadle – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Cheadle – miasto w hrabstwie Staffordshire (Anglia)